Elvira kan syfta på:

 Elvira – ett namn samt personer med namnet
 Elvira – en stad i romerska provinsen Baetica på Iberiska halvön, se Iliberris
 Elvira (släkte) – fågelsläkte i familjen kolibrier
 277 Elvira – en asteroid

Geografi

Mexiko 

 Elvira, Mexiko, ort, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar